Space Cowboy – musicista francese
 Space Cowboy – singolo dei Jonzun Crew del 1983
 Space Cowboy – singolo dei Jamiroquai del 1994
 Space Cowboy – album di Tommaso Paradiso del 2022